Szereplő
 Max Steel, a Mattel játékfigurája

Televíziós sorozatok
 Max Steel (2000–2002), Andre Clavel és Sam Liu 3D-s számítógépes animációs sorozata
 Max Steel (2013–2016), Lloyd Goldfine és Gabriel De La Torre 3D-s számítógépes animációs sorozata

Film
 Max Steel (2016), Stewart Hendler filmje